Bulbocastanum mediterraneum är en flockblommig växtart som beskrevs av Abel Albert. Bulbocastanum mediterraneum ingår i släktet Bulbocastanum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
mediterraneum